BGO peut faire référence à :
 germanate de bismuth, un composé chimique ;
  ;
 BGO Gemini, une association LGBT en Bulgarie.